Delia steht für:

 Delia (Vorname), weiblicher Vorname
 Delia (Sizilien), Ort in der Region Sizilien
 Delia (Mondkrater), Mondkrater
 Delia (Gattung), Gattung der Blumenfliegen
 Delia (Fluss), Mittellauf des Flusses Arena auf Sizilien
 DELIA – Vereinigung deutschsprachiger Liebesroman-Autoren und -Autorinnen, Schriftstellerverband
 (395) Delia, Asteroid

Delia ist der Name folgender Orte:

 Delia (Kansas), Ort in Kansas, Vereinigte Staaten
 Delia (Kentucky), Ort in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Delia (Texas), Ort in Texas, Vereinigte Staaten
 Delia (Alberta), Ort in Alberta, Kanada

Delia ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 DeLía (* 1981),  deutsche Sängerin
 Delia (Sängerin) (* 1982), rumänische Sängerin
 Adrian Delia (* 1969), maltesischer Politiker
 Hermine Claar-Delia (1844–1908), österreichische Schauspielerin
 Moira Delia (* 1971), maltesische Moderatorin und Schauspielerin

DELIA